Мурзицы — название населённых пунктов в России:

 Мурзицы — посёлок в Кулебакском районе Нижегородской области.
 Мурзицы — село в Сеченовском районе Нижегородской области.